Ty, digráf, a magyar ábécé harmincharmadik betűje
 Ty, a Skaldowie 1971-es nagylemeze
 Ty, az előbbi lemez címadó dala
 Ty, angol rapper